Бакинская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая прелатская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Баку .

Чуть позже после упразднения Бакинская епархия Армянской Апостольской церкви вошла в состав Азербайджанской епархии, однако, которая, по причине депортации армянского населения из Азербайджана и следовательно закрытия армянских церквей, была упразднена после Карабахской войны. Таким образом сегодня на этой территории нет действующих епархий Армянской Апостольской церкви.

История 

В юрисдикцию Бакинской епархии входила территория юго-восточной части Бакинской губернии Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 30.000, общин — 15. 

Епархия имела 10 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов в современном Азербайджане
 Магакия Орманян
 Азербайджанская епархия ААЦ

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†